О́брехт — фамилия (Obrecht).

Известные носители:
 Обрехт, Герман (1882—1940) — швейцарский политик.
 Обрехт, Георг (1547—1612) — немецкий правовед и экономист.
 Обрехт, Теа (род. 1985) — американская писательница.
 Обрехт, Якоб (около 1450—1497) — нидерландский композитор.